Norðlýsið er færøsk for nordlyset, desuden kan det betyde:
 Norderøernes ugeblad, se Norðlýsið (avis)
 Skonnerten med samme navn, se Norðlýsið (skib)

Se også 
 Nordlys (flertydig)